Trois navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Benbow, en l'honneur de l'Amiral John Benbow :

 , un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons, lancé en 1813. Transformé en ponton destiné à stocker du charbon en 1859 et démantelé en 1895 ;
 , un cuirassé de classe Admiral lancé en 1885 et démantelé en 1909 ;
 , un cuirassé de classe Iron Duke lancé en 1913. Il combat à la bataille du Jutland et est démantelé en 1931.

Voir aussi 
 
 HMS Benbow, est un établissement côtier de la Royal Navy sur l'île de la Trinité.  

Benbow